Fra Drago Čolak (Privalj, župa Kočerin, 3. rujna 1946.) je bosanskohercegovački franjevac.

Roditelji su mu Ivan i Ljubica r. Zubac. Pučku školu je pohađao na Privalju i Kočerinu, srednju (sjemenište) u Dubrovniku (1962. – 1966.), filozofiju i teologiju u Sarajevu (1968-1970), Königsteinu, Njemačka (1970-1972) i Luzernu, Švicarska (1972-1974).
Redovničko odijelo primio je 29. rujna 1967. na Humcu iz ruku vikara provincije fra Bonicija Rupčića. Jednostavne zavjete položio na Humcu 30. rujna 1968., a svečane 17. rujna 1971. na La Verni u Italiji. 
U Königsteinu je primio subđakonat i đakonat 16. travnja 1972. i svećenički red 29. lipnja 1972.

Župe u kojim je djelovao
Kao kapelan i župnik službovao je na više mjesta. Duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1974-1980), župnik i predsjednik rezidencije u Čerinu (1980-1988), duhovni pomoćnik u Konjicu (1991-1993), ponovno duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1994-1998), župnik u Izbičnu (1998-2000), ali ostaje do 2005. Od tada boravi na Širokom Brijegu.
Definitor Provincije (1981-1982) i samostanski vikar u Konjicu (1991-1993).

Bosanskohercegovački franjevci